TW Южной Рыбы () или Фомальгаут B — переменная звезда, которая находится в созвездии Южная Рыба на расстоянии около 24,9 светового года от Солнца.

Характеристики 
TW Южной Рыбы представляет собой оранжевый карлик спектрального класса K4 главной последовательности. Её масса и диаметр равны 0,81 и 0,76 солнечных соответственно. Температура поверхности звезды составляет приблизительно 4780 градусов по Кельвину. TW Южной Рыбы является переменной звездой типа BY Дракона. Это довольно молодая звезда по астрономическим меркам: её возраст оценивается приблизительно в 200 миллионов лет.

Звёздная система 
Согласно последним работам астрономов выяснилось, что TW Южной Рыбы (Фомальгаут B), Фомальгаут A и красный карлик спектрального класса M4 V LP 876-10 (Фомальгаут C) входят в состав широкой тройной звёздной системы. Расстояние от TW Южной Рыбы до Фомальгаута составляет 0,9 св. года, до LP 876-10 — 3,2 светового года (0,987 пк). На небе гипотетической планеты, обращающейся вокруг звезды TW Южной Рыбы, Фомальгаут A, имеющий абсолютную звёздную величину 1,73m, с расстояния 0,9 св. года имел бы видимый блеск примерно −6m.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 10 световых лет от системы TW Южной Рыбы:

См. также 
 Список звёзд созвездия Южной Рыбы

Примечания

Ссылки 
 TW Южной Рыбы на сайте Solstation

Вспыхивающие звёзды
Переменные типа BY Дракона